Rola - uma designação comum para as aves columbiformes, da fam. dos columbídeos, dos gêneros Columbina, Claravis e Uropelia.
Rola - no Brasil, uma palavra de baixo calão para designar o pênis.
Favela do Rola - favela carioca no Rio de Janeiro.

Pessoas
Geraldo Rola

Desambiguação